Průzkum (cizím slovem rekognoskace) je systematická činnost, při níž jsou z určitého specifického hlediska zjišťovány vlastnosti nebo jiné parametry objektů nebo jevů nacházejících se na určitém území nebo v určitém prostoru:

 průzkum (vojenství)
 geologický průzkum
 hydrogeologický průzkum
 dálkový průzkum Země
 průzkum veřejného mínění
 sociologický průzkum
 průzkum trhu
 dopravní průzkum
 přepravní průzkum

Externí odkazy 
 

Průzkumy